John O’Neil ist der Name folgender Personen:

* John O’Neil (Rugbyspieler) (1898–1950), amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 John O’Neil (Baseballspieler) (* 1946), amerikanischer Baseballspieler
 John O’Neil (Fußballspieler) (* 1971), schottischer Fußballspieler 

Siehe auch:

 John O’Neill